Flipper (televisieserie), een televisieserie over de gelijknamige dolfijn
 Flipper (1963), een Amerikaanse film uit 1963
 Flipper (1996), een remake op de film uit 1963
 Flipper (band), een punkband uit San Francisco
 Flipper (zwemclub), een zwemclub uit Exloo
 een onderdeel van een flipperkast
 een zwemvin is bij mensen een vorm van schoeisel om beter te kunnen duiken en zwemmen
 een vin of zwempoot bij dieren, gebruikt om te kunnen zwemmen, bijvoorbeeld bij dolfijnen
 een onderscheidingsteken ten behoeve van geoefende onderzeebootvaarders
 de bijnaam van Kirsten Flipkens, een Belgisch tennisster

Zie ook 
 Flip (doorverwijspagina)